Акопджанян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акопджанян, Марат Арменович (род. 1956) — карабахский политический и государственный деятель.
 Акопджанян, Хачик Мисакович (1902—1944) — советский и армянский государственный деятель.